1987 Голяма награда на Бразилия е 15-о за Голямата награда на Бразилия и първи кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 12 април 1987 година на пистата Жакарепагуа в Рио де Жанейро, Бразилия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия